

Miejsca

Argentyna 
 Junín – miasto w Argentynie
 Junín Partido – hrabstwo (partido) w prowincji Buenos Aires 
 Departament Junín – departament prowincji Mendoza
 Junín – miasto w prowincji Mendoza
 Departament Junín – departament prowincji San Luis 
 Junín de los Andes – miejscowość i gmina w prowincji Neuquén

Ekwador 
 Junín – kanton w prowincji Manabí
 Junín – miasto w prowincji Manabí

Kolumbia 
 Junín – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Cundinamarca

Peru 
 Region Junín – region administracyjny w Peru
 Prowincja Junín – prowincja w regionie Junín
 Junín – miasto w Peru
 Junín – drugie najstarsze peruwiańskie jezioro
 Rezerwat Narodowy Junín – obszar chroniony, który jest położony w Pampie Junin

Wenezuela 
 Gmina Junín – gmina w stanie Táchira

Historia 
 Bitwa w dolinie Junin – starcie zbrojne, które miało miejsce w dniu 6 sierpnia 1824

Biologia 
 Wirus Junín – wirus, który wywołuje argentyńską gorączkę krwotoczną (AHF)